Розелит — минерал из группы водных мышьяковокислых соединений.

Cостав 
Химический состав (Ca, Co, Mg3)As2O8·2H2O. Легко растворим в кислотах.

Похожий минерал — бета-розелит Ca2Co(AsO4)2 2H2O

История 
Минерал назван в честь профессора минералогии Берлинского университета Густава Розе.

Впервые найден около Шнееберга в Саксонии в виде мелких кристаллов. Встречался достаточно редко. Богатое месторождение розелита и эритрина найдено позднее в Марокко, где и разрабатывается по сей день.

Применение 
Благодаря своему яркому и насыщенному цвету, розелит весьма популярен у коллекционеров минералов.

Примечания

Ссылки 
 Розелит в базе webmineral.com
 

Фосфаты, арсенаты и ванадаты (минералы)
Минералы кальция
Минералы магния
Минералы кобальта
Минералы мышьяка
Минералы, названные в честь людей
Соединения кальция по алфавиту